Deliverance puede referirse a:

 Deliverance, película de John Boorman.
 Deliverance, álbum del grupo sueco Opeth.
 Deliverance, álbum de Prince.
 Deliverance, álbum de Quietdrive.
 Deliverance banda de thrash metal cristiano.